El término Claro de luna puede referirse a:

un claro de luna, fenómeno astronómico;
 Claro de luna, el nombre atribuido popularmente a la Sonata para piano n.º 14, compuesta en 1801 por Ludwig van Beethoven;
Claro de luna, un cuento de Guy de Maupassant de 1883;
Claro de luna, una pieza para piano escrita por Claude Debussy en 1890 y que forma parte de la Suite bergamasque;
Claro de Luna, una revista femenina española publicada entre 1959 y 1972;
Claro de luna, una película argentina dirigida en 1942 por Luis César Amadori. 
Claro de luna, segundo libro de la saga Los Gatos Guerreros: La Nueva Profecía de Erin hunter.